Eredivisie steht für:

 Eredivisie, niederländische Spielklasse im Männerfußball
 Eredivisie (Frauenfußball), niederländische Spielklasse im Frauenfußball
 Eredivisie (Badminton), niederländische Spielklasse im Badminton
 Eishockey-Eredivisie (Niederlande), niederländische Spielklasse im Eishockey
 Federatie Eredivisie Basketballclubs, niederländischen Spielklasse im Basketball
 Eredivisie (Belgien), belgische Spielklasse im Eishockey
 Eredivisie (Handball), niederländische Spielklasse im Männer- und Frauenhandball
 Eredivisie Hockey, belgische Spielklasse im Feldhockey